Liberty City peut désigner :

Toponyme 

 Liberty City, quartier de la ville de Miami en Floride ;
 Liberty City, census-designated place située au Texas.

Divers 
 Liberty City est une ville fictive dans la série de jeux vidéo Grand Theft Auto.